«Каспий» — казахстанский футбольный клуб из города Актау. Первое участие во Второй лиге первенства СССР было в 1979—1980 годах. Победитель Первой лиги Казахстана 1994 года.

Названия

История 
В 1979—1980 годах выступал во Второй лиге первенства СССР. В 1990—1992 и 1999 годах назывался ФК «Актау». С 1992 года выступает в чемпионатах Казахстана. Лучшее достижение — 4-е место в 1996 году. В 1994, 1998—2000 и с 2002 года выступал в Первой лиге: 2008 — 9-е место; 2009 — 10-е место; 2010 — 16-е место; 2011 — 12-е место; 2012 — 8-е место; 2013 — 5-е место; 2014 — 4-е место; 2015 — 5-е место; 2016 — 4-е место; 2017 — 8-е место; 2018 — 11-е место; 2019 — 2-е место (выход в Премьер-лигу).

По итогам сезона 2020 в КПЛ клуб смог сохранить прописку в элите, заняв 10-е место и набрав в общей сумме 17 очков.

В 2021 году был осуществлён ребрендинг клуба, в ходе которого были изменены логотип, основные клубные цвета и спортивная форма.

Лучшим бомбардиром за всю историю существования клуба с более чем 60 голами (по состоянию на 19 апреля 2022 года) является ныне выступающий за команду игрок, нападающий и воспитанник клуба Алмас Нурбергенович Арменов.

Достижения

СССР 
 Чемпион Казахской ССР среди КФК: 1978
 Обладатель Кубка Казахской ССР среди КФК (3): 1964, 1977, 1978

Казахстан 
 Победитель Первой лиги Казахстана: 1994
 Серебряный призёр Первой лиги Казахстана (3): 2000, 2006, 2019
 Бронзовый призёр Первой лиги Казахстана: 1998

Клубные цвета

Руководство и тренерский штаб

Основной состав 
По состоянию на 10 марта 2023 года

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Статистика

«Каспий-М»

Известные футболисты 
 
  Игорь Поляков
  Багдат Каиров
  Иван Яремчук
  Дмитрий Огай
  Игорь Авдеев
  Сергей Гридин
  Мурат Суюмагамбетов
  Константин Котов
  Фархадбек Ирисметов
  Андрей Логачёв
  Александр Крестинин
  Мусса Лимане
  Драман Коне
  Бранко Чубрило
  Саша Колуния
  Руслан Сахалбаев
  Александр Марочкин

Главные тренеры 
Список неполный.
 Тупичев, Владимир Васильевич (1964)
 Агаджанов, Борис Аркадьевич (1972—1973)
 Костылев, Алексей Николаевич (1974—1975)
 Афанасьев, Геннадий (Гаур) Яковлевич (1976—1979)
 Волченко, Николай Владимирович (1980)
 Дегтярёв, Александр Николаевич (1990—1993)
  Бердыев, Курбан Бекиевич (1996)
 Каминский, Станислав Францевич (1996)
 Кельджанов, Сарсенбек Кошкельдиевич (1998)
 Суюмагомбетов, Али Сагындыкович (2000)
 Фомичёв, Владимир Александрович (2001)
 Суюмагомбетов, Али Сагындыкович (2002)
 Сарсекенов, Бауржан Жолдасович (2007)
 Кушанов, Мэлс Амантаевич (2008, по 13 июля)
 Санбаев, Анварбек Нуруллаевич (2 августа 2008—2009)
 Кушанов, Мэлс Амантаевич (2010)
 Баймухамедов, Бауржан Исаевич (2011)
  Димов, Радостин (2012)
 Прохницкий, Игорь Иванович (2013—2014)
 Айманов, Кайрат Тыныштыкович (12 января 2015 — 6 мая 2016)
 Кошкарбаев, Нурбол Мергенбаевич (6 — 24 мая 2016, и. о.)
 Кушикбаев, Аскар Закирович (25 мая 2016 — 20 июня 2017)
 Кошкарбаев, Нурбол Мергенбаевич (2017, с 21 июня)
 Кельджанов, Аскар Сарсенбекович (2018, по 30 мая)
 Глушков, Борис Викторович (30 мая 2018 — 18 августа 2018)
  Пудар, Иван (19 августа 2018 — 19 декабря 2018)
  Ковачевич, Сава (15 января 2019 — 8 января 2020)
  Благоевич, Срджан (10 февраля 2020 — 21 ноября 2021)
  Костов, Николай (31 декабря 2021 — 13 ноября 2022)
  Цхададзе, Кахабер Джумберович (с 13 ноября 2022)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуб

Футбольные клубы Казахстана
Футбольные клубы СССР
Актау